Янгтаун:

 Янгтаун — населений пункт в Лоуренс, штат Алабама, США
 Янгтаун — містечко в графстві Марікопа, штат Аризона, США
 Янгтаун — передмістя Лонсестона, Тасманія, Австралія